Justo Botelho (Minas Gerais, 1935. október 20. –) brazil sportoló. Az 1960. évi nyári olimpiai játékokon öttusában vett részt, érmet nem szerzett.

Jegyzetek

Források 

1935-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Öttusázók
Brazil olimpikonok
Élő személyek